

{{Přesunout|Navrhovaný nový název}}Bohemiae Rosa 

Interdisciplinární projekt Bohemiae Rosa byl a stále je založen na unikátním přístupu zkoumání možností lidského těla ve vztahu ke krajině, současnému světu, ke kulturním tradicím a možnostem jazyka umění. Prvotní podoby projektu lze datovat do roku 1992. V rámci experimentálních dílen, odehrávajících se v pečlivě volených lokalitách především české krajiny, jsou lidská těla konfrontována s hranicemi vlastních možností a s narušením zažitých způsobů vnímání. Bytí každého jedince není chápáno jako uzavřená entita, ale jako neustále se měnící komplexní systém vzájemných procesů uvnitř i vně fyzického, psychického a mimosmyslového světa. V jistém smyslu slova lze hovořit o cítící kůži, zprůhlednění světa i nás samých v něm. Projekt vychází z celoživotního zájmu a zkušeností jeho dvou zakladatelů: akčního a konceptuálního umělce Miloše Šejna a holandského tanečníka a choreografa, žáka Mina Tanaky, Franka van de Vena (Body Weather Amsterdam).

V roce 2005 tento mezinárodní projekt oslavil deset let existence. Za tu dobu se na jeho formování podílela velká řada umělců z celé Evropy i zámoří. V rámci ministerského grantu Akademie výtvarného umění v Praze byl též následně realizován interaktivní DVD Rom, komplexně dokumentující vše podstatné, co v rámci těchto setkání vzniklo. Projekt nyní plynule pokračuje až do současnosti jako absolutně svobodná umělecká cesta.

Odkazy:

Reference: 
https://www.agosto-foundation.org/cs/mediateka/bohemiae-rosa

https://issuu.com/nvbes/docs/bohemiae_rosa_1995

https://rurartmap.net/bohemiae-rosa